Nicolas van Aelst – editore e commerciante di stampe fiammingo
 Pieter van Aelst – arazziere fiammingo
 Pieter Coecke van Aelst – pittore, scultore e architetto fiammingo
 Willem van Aelst – pittore olandese